Его́р Фёдорович Суруча́н ( — ) — председатель Кишиневской уездной земской управы, член IV Государственной думы от Бессарабской губернии.

Биография 
Православный. Из молдавского боярского рода. Землевладелец Кишиневского и Оргеевского уездов (2000 десятин).

Образование получил в Кишиневской классической гимназии, где окончил 7 классов.

В течение 5 лет был земским начальником в Кишиневском уезде. В 1903 году был избран членом Кишиневской уездной земской управы, а в 1905 году — председателем этой же управы, в каковой должности состоял до 1909 года. Кроме того, состоял почетным мировым судьей Кишиневского уезда.

В 1912 году был избран членом Государственной думы от Бессарабской губернии. Входил во фракцию центра и Прогрессивный блок. Состоял членом комиссий: о путях сообщения, сельскохозяйственной, по городским делам, продовольственной и земельной.

Умер в 1925 году в австрийском Бадене. Был женат, имел двоих детей.

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Худож. фототип. альбом с портретами и биографиями. — СПб.: Изд. Н. Н. Ольшанского, 1913.
 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва